Atena: deusa da sabedoria na mitologia grega
Minerva: deusa da sabedoria na mitologia romana
Snotra: deusa da sabedoria na mitologia nórdica

Desambiguações de mitologia